L’USS Hopkins est le nom de plusieurs bâtiments de la United States Navy, nommés en l'honneur d'Esek Hopkins :

 l', un destroyer en service de 1903 à 1919 ;
 l', un patrouilleur en service de 1918 à 1920 ;
 l', un destroyer lancé en 1921, converti en dragueur de mines rapide en 1939, et retiré du service en 1945.

Nom de bateau de l'United States Navy